Transamérica Salvador é uma emissora de rádio brasileira sediada em Salvador, capital do estado da Bahia. Opera no dial FM na frequência 100.1 MHz e é uma filial da Rede Transamérica. Lançada em 29 de maio de 1980, a emissora foi o último lançamento próprio da Transamérica desde a sua formação, em 1976.

História 
A emissora surgiu na Capital Baiana em 1980 e tocava músicas do estilo música pop. Nessa década, a rádio já fazia parte da Rede Transamérica, porém a rádio não tinha sinal de satélite. No entanto seguia a sua programação nos padrões da sede em São Paulo.

Em 1991 foi criada a Rede Transamérica e a emissora passou a retransmitir alguns programas da sede paulista. Depois da criação das redes Transamérica Hits e Transamérica Light, a rádio foi redesignada de Transamérica Pop Salvador.

A partir de 2000 a rádio fugiu algumas vezes do padrão pop tocando até Axé e ritmos populares. Hoje em dia, emissora abre espaço para o axé music. É considerada a única Transamérica "híbrida", com programação jovem (rede) e popular (local).

Também tem equipe esportiva própria que acompanha os jogos da dupla Ba-Vi nos campeonatos Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-americana e Libertadores da América (nesses casos se houver time baiano disputando),além da NBB com o Universo/Vitória em casa.

Em 2019, com a mudança de formato da Rede Transamérica e a unificação de suas portadoras (Pop, Light e Hits) a Transamérica passou a adotar o formato jovem/adulto, com foco no Pop e no Rock nacional e internacional com o objetivo de atrair um público entre 25 e 49 anos. Com isso, a até então Transamérica Pop Salvador passa a se chamar Transamérica Salvador.

Programas 
 Papo de Craque (Silva Rocha)

 Transamérica Esportes (Manoel Gomes)

 Arena Transamérica (Márcio Martins)
 Radar Esportes Transamérica (João Andrade)

Equipe esportiva 
 João Andrade, Jota Carlos e Atayde Barbosa; locutores
 Paulo Cerqueira e Chico Queiroz; comentaristas
 Manoel Nascimento, Emídio Pinto e Silva Rocha; repórteres
 João Kalil; plantão esportivo
 Manoel Gomes e Silva Rocha; apresentadores e coordenação

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Salvador
Estações de rádio fundadas em 1980
Salvador
Estações de rádio da Bahia